Александар Митрович:
 Митрович, Александар (1933—2012) — югославский и сербский государственный деятель.
 Митрович, Александар (род. 1994) — сербский футболист.